Флаг городского поселения Больши́е Дворы́ Павлово-Посадского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 июля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5744.

Флаг городского поселения Большие Дворы составлен на основании герба по правилам и традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, вдоль нижнего края которого зелёная полоса шириной 5/18 от ширины полотнища, воспроизводящее фигуры из герба поселения, выполненные жёлто-оранжевыми цветами».

Геральдическое описание герба городского поселения Большие Дворы гласит: «В червлёном поле с зелёной оконечностью поверх всего распахнутые ворота под резной крышей и в них сидящая поверх границы оконечности куница, сопровождаемая вверху старинной княжеской шапкой; все фигуры золотые».

Обоснование символики 
Фигуры на флаге городского поселения — княжеская шапка в проёме распахнутых ворот — символически отражают легенду, связанную с младшим сыном Александра Невского московским князем Даниилом и названием городского поселения. Направляясь в Москву из Владимира, князь остановился на отдых на самой границе Владимирского и Московского княжеств. В расположенной неподалёку деревне Кузнецы были построены необходимые для ремонта обоза и перековки лошадей мастерские, а на месте нынешнего городского поселения разместился княжеский двор. Впоследствии деревню, образовавшуюся на месте княжеского двора (такой двор на Руси назывался — Большой), расположенного около озера, поименованного Данилищево (на котором охотился и чуть не заблудился князь Даниил) стали называть Большой двор.

Во времена князя Даниила здешние места были богаты дичью и зверьём. Водились здесь в большом числе и куницы, а потому местную округу именовали Куньей волостью. На флаге поселения куница символизируют славное прошлое этих мест.

Символика ворот многозначна:

— это символ укрепления, защиты, границы;

— распахнутые ворота — символ гостеприимства и миролюбия;

Ворота с резьбой и украшениями символизируют местных жителей как умелых, заботливых и рачительных хозяев, с любовью относящихся к своему дому, двору.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением куницы
Флаги с изображением корон